

Cinema 
 The Dreamers – cortometraggio muto statunitense del 1912
 The Dreamers – cortometraggio britannico del 1933 diretto da John Paddy Carstairs e Louis Dighton
 The Dreamers - I sognatori – film del 2003 diretto da Bernardo Bertolucci
 The Dreamers – film documentario del 2011 diretto da Efrat Shalom Danon

Musica 
 Freddie and the Dreamers – gruppo musicale beat britannico
 The Dreamers – album di John Zorn del 2008

Teatro 
 The Dreamers – opera teatrale di Jack Davis
 The Dreamers – opera di David Conte e Philip Littell

Altro 
 The Dreamers – serie televisiva statunitense del 2013
 The Dreamers – scultura di Larry Zink e Monica Taylor
 I sognatori (The Dreamers) – serie di romanzi di David e Leigh Eddings

Pagine correlate 
 Dreamers
 The Dreamer